Wasco, ciutat a l'estat de Califòrnia
 Wasco, ciutat a l'estat d'Oregon
 Comtat de Wasco, comtat a l'estat d'Oregon